Cseh ([ʧɛ]) ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Cseh (* 1971), österreichischer Eishockeyspieler
 Ervin Cseh (1838–1918), ungarisch-kroatischer Politiker und Minister
 Katalin Cseh (* 1988), ungarische Politikerin, MdEP

 Martin Cseh (* 1988), slowakischer Fußballspieler
 Szabolcs Cseh (1942–2014), rumänischer Stuntman und Schauspieler
 Tamás Cseh (1943–2009), ungarischer Liedermacher